Adam Ablewicz (1913–1999) – ksiądz rzymskokatolicki
 Aleksandra Ablewicz – pianistka
 Jerzy Ablewicz (1919–1990) – polski biskup rzymskokatolicki